

Населені пункти та їхні частини
 Накло — село в гміні Тарнув-Опольський Опольського повіту Опольського воєводства
 Накло — село в гміні Стубно Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Накло — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Накло — частина села Ґронди в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Накло — частина села Котулін у гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Накло — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства
 Накло-над-Нотецем

Примітки